Абу Саїд:

 Абу Саїд Фазл-Аллах (967–1049) —  суфійський поет.
 Гардізі (XI століття) — Абу Саїд Гардізі, перський географ і історик.
 Абу Саїд Масуд —  газневідський султан (1099–1115).
 Абу Саїд Бахадур-хан (1305–1335) — Ільхан Ірана з династії  Хулагуїдів.
 Абу Саїд (1424–1469) — правнук  Тимура, правитель Мавераннахра і Хорасана.
 Абу Саїд-хан — третій правитель з династії Шейбанідів в Бухарському ханстві.
 Абу Саїд — бей Кара-Коюнлу.